Іванов Юрій В'ячеславович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Іванов Юрій Григорович (1934) — український сценарист, лауреат премії ім. Я. Галана (1976).
 
 Іванов Юрій Ігорович (1992) — український академічний веслувальник, призер чемпіонату Європи.